

Sigle 
 Apoptosis-inducing factor – fattore inducente l'apoptosi
 Associazione per l'Insegnamento della Fisica – associazione senza fini di lucro italiana
 Australian Imperial Force – parte dell'Australian Army
 Autorità di informazione finanziaria – organismo della Santa Sede
 Associazione Italiana Formatori – organizzazione senza scopo di lucro che segue i temi legati alla formazione.

Codici 
 AIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Assis (Brasile)
 aif – codice ISO 639-3 della lingua agi